A Reserva Extrativista do Recanto das Araras de Terra Ronca é uma unidade de conservação federal do Brasil categorizada como reserva extrativista e criada por Decreto Presidencial em 11 de setembro de 2006 numa área de 11.964 hectares no estado do Goiás.

Reservas extrativistas do Brasil
Áreas protegidas de Goiás